Canadá puede referirse a:

 Canadá, país norteamericano.
 Canada, compañía aérea.
 Canada , el nombre de 4 buques.
 Canadá, una estación del Metropolitano de Lima.
 Canadá, nombre del territorio colonizado por los franceses.